Национальный день каминг-аута () — современный национальный день осведомленности об ЛГБТ, отмечаемый 11 октября.

История 

История дня каминг-аута начинается в Соединённых Штатах в 1988 году, когда первоначальная идея основывалась на духе феминистского и гомосексуального освобождения личности, являющейся политическим жестом. Основополагающее убеждение заключается в том, что гомофобия процветает в атмосфере молчания и невежества и что, когда люди узнают, что у них есть близкие, лесбиянки или геи, они с гораздо меньшей вероятностью будут придерживаться гомофобных или репрессивных взглядов.

Празднование

Примечания 

Международные дни
Праздники 11 октября
Неофициальные праздники
ЛГБТ-даты